Bianchetti je priimek več oseb:    
 Lorena Bianchetti, italijanska TV voditeljica
 Lorenzo Bianchetti, kardinal
 Suzanne Bianchetti, italijanska igralka